

São Gonçalo est une municipalité de l'État de Rio de Janeiro
 São Gonçalo est une municipalité de l'État de Bahia
 São Gonçalo do Rio Preto est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 São Gonçalo do Abaeté est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 São Gonçalo do Pará est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 São Gonçalo do Rio Abaixo est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 São Gonçalo do Sapucaí est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 São Gonçalo do Gurguéia est une municipalité de l'État du Piauí
 São Gonçalo do Piauí est une municipalité de l'État du Piauí

 Le canal São Gonçalo est un cours d'eau du Rio Grande do Sul

São Gonçalo est une freguesia située dans la ville de Funchal, dans la région autonome de Madère.

Voir aussi

 

Sao Gonçalo